O Comando do 1º Esquadrão de Apoio (ComEsqdAp-1) é uma Organização Militar da Marinha do Brasil.

Foi criado pelo Decreto n° 3.682, de 6 de Dezembro de 2000 e ativado pela Ordem de Serviço n° 16, de 31 de Janeiro de 2001, do Comando da Força de Superfície, com a função de "aprestar os seis Navios e as sete Embarcações subordinadas para o cumprimento das suas missões". A OM sucede as Forças de Apoio e de Transportes, o Comando do Trem da Esquadra, e os Comandos dos Esquadrões Anfíbio e de Apoio, assimilando ainda o Grupo de Embarcações de Desembarque (GED).

O seu lema é: "Aqui é Real!"

Marinha do Brasil